Шапю, Анри Мишель (1833—1891) — французский скульптор.
 Шапю, Эжен (Eugène Chapus; 1800—1877) — французский писатель.

См. также 
 Бурсфран-ле-Шапю

Примечания